Сосьва — посёлок муниципального образования «Североуральский городской округ» в Свердловской области, Россия.

География 
Посёлок Сосьва муниципального образования «Североуральский городской округ» расположен в 28 километрах (по автотрассе в 35 километрах) к северу от города Североуральск, на левом берегу реки Сосьва (правый приток реки Тавда).

История 
Посёлок Долгая Паберега был основан в 1930-е года в связи с развитием леспромхоза. Современное название Сосьва получил в 1951 году.

Население

Примечания 

Населённые пункты Североуральского городского округа